Ли́дтке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лидтке, Гарри (1882—1945) — немецкий актёр театра и кино.
 Лидтке, Йохен (1953—2001) — немецкий специалист в области компьютерных наук.
 Лидтке, Роланд — немецкий кёрлингист.